Трофимович — фамилия. 

Известные носители:

 Трофимович, Константин Константинович (1923—1993) — украинский филолог-славист, сорабист, журналист. 
 Трофимович, Феодор (в монашестве Феофан; ум. ок. 1737) — игумен Мгарского монастыря РПЦ и педагог.

См. также 
 Исаия Трофимович-Козловский